Dit is een lijst van transfers uit de Kroatische Prva HNL in de winter in het seizoen 2014/2015.

De transferperiode duurde van 18 januari 2015 t/m 16 februari 2015. Deals mogen op elk moment van het jaar gesloten worden, maar de transfers zelf mogen pas in de transferperiodes plaatsvinden. Transfervrije spelers (spelers zonder club) mogen op elk moment van het jaar gestrikt worden.

GNK Dinamo Zagreb

HNK Hajduk Split

NK Istra 1961

NK Lokomotiva Zagreb

NK Osijek

HNK Rijeka

NK Slaven Belupo

RNK Split

NK Zadar

NK Zagreb 

Prva HNL 2015
Voetbal in 2015